Анато́лий У́ткин:
 Уткин, Анатолий Викторович (1942—1975) — советский серийный убийца.